Volgatitan — род динозавров-завропод из клады Lithostrotia, чьи окаменелые остатки были найдены в районе посёлка Сланцевый Рудник, Ульяновская область (Россия). Типовым и единственным видом является Volgatitan simbirskiensis.

История находки и название 
В 1982 году советский учёный Владимир Ефимов во время поисков окаменелостей на правом берегу Волги, недалеко от посёлка Сланцевый Рудник в Ульяновской области, обнаружил большие кости, встроенные в две пиритовые конкреции. Позднее в этих местах были найдены ещё три известняка с костями. Извлечение костей заняло несколько лет. Всего было извлечено 7 фрагментарных позвонков. Первые три были названы «гигантскими позвонками» неизвестной таксономической принадлежности. В начале 1990-х годов Ефимов показал находки другому видному советскому палеонтологу, Льву Несову, и тот высказал предположение, что окаменелости представляют собой хвостовые позвонки завропода. Впоследствии В. Ефимов кратко описал 5 позвонков, а 1 упомянул в работе 1997 года. В 2018 году российские палеонтологи Александр Аверьянов и Владимир Ефимов назвали и описали новый вид завропод: Volgatitan simbirskiensis. В прессе написали, что находка ждала своего открытия 30 лет.

Родовое название представляет собой гидроним, Волга — в честь реки, на берегу которой найдены окаменелости, с добавлением слова «титан», в греческой мифологии означающего божественных существ второго поколения, предшествовавших олимпийцам. Видовое название дано в честь Симбирска — старого названия Ульяновска.

Описание 

Окаменелости представляют собой последовательные передние и средние хвостовые позвонки, несомненно, принадлежавшие одной особи. Тела позвонков процельные — с вогнутыми передними и глубоко выпуклыми шаровидными задними суставными поверхностями. Задняя суставная поверхность симметрична при виде сбоку, с центрированной вершиной. Все позвонки несут сильный гребень на вентральной поверхности тела — это единственная известная аутапоморфия таксона. Невральные дуги сохранились не полностью или отсутствуют. Ни один из сохранившихся позвонков не демонстрирует чётких шевронных граней.

Два основных метода оценки массы (на основе окружности длинных костей и объёмная реконструкция) оказались неприменимы к Volgatitan ввиду сильной фрагментарности остатков. Чтобы оценить массу тела животного, авторы описания использовали размеры первого хвостового позвонка и оценки массы тела для тех же образцов, полученных с помощью масштабирования длинных костей. Для этого были использованы значения Dreadnoughtus, Patagotitan и прочих титанозаврид. Средняя оценка массы Volgatitan составила 17,3 тонны.

Систематика 
В 1997 году В. М. Ефимов, кратко описав позвонки, предварительно отнёс их к представителю семейства брахиозаврид. Позднее таксономическое определение этих окаменелостей было изменено на титанозаврид. Однако, уже в следующем году те же авторы по-прежнему отнесли неназванные остатки к брахиозавридам. Российский палеонтолог В. Алифанов отметил, что процельная форма хвостовых позвонков лучше соответствует таковым у титанозаврид, чем у брахиозаврид.

Проведённый авторами описания филогенетический анализ, сфокусированный на титанозавридах с добавлением описанного в 2017 году тенгризавра, выявил Volgatitan в качестве представителя клады Lithostrotia. Филогенетически нового завропода поместили в основание группы, содержащей самых крупных титанозавровых завропод с массой тела 60—70 тонн: Argentinosaurus, Dreadnoughtus, Notocolossus, Patagotitan и  Puertasaurus. Эта группа ранее содержала только южноамериканских представителей. Volgatitan является первым европейским и геологически самым древним представителем этой линии. Открытие этого динозавра говорит о том, что линия представителей клады Lithostrotia, ведущая к кладе Lognkosauria, имела гораздо более широкое распространение, чем считалось ранее, и к концу мелового периода вымерла везде, кроме Южной Америки.

Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, выполненного авторами описания.

См. также 
 Список динозавров России

Примечания

Ссылки 
 

Lithostrotia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2018 году
Фоссилии из меловых отложений России